Румовский — фамилия; имеет женскую форму Румовская.
 Румовский, Александр Иванович (в монашестве Антоний; 1738—1786) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Ставропольский.
 Румовский, Степан Яковлевич (1734—1812) — русский астроном и математик, один из первых русских академиков (с 1767 года).

Составные фамилии 
 Краснопевков-Румовский, Василий Фёдорович (в монашестве Вениамин; 1739—1811) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.